Schauenburg ist der Name des folgenden Ortes:

 Schauenburg, eine Gemeinde im Landkreis Kassel in Hessen

Schauenburg bezeichnet:

Deutschland:
 den Verlag Moritz Schauenburg
 die Grafschaft Schauenburg, ehemalige Grafschaft in Nordhessen
 die Grafschaft Schaumburg (früher Schauenburg) des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
 eine ehemalige Grafschaft in Niedersachsen, siehe Grafen von Schauenburg und Holstein
 Schauenburg (südwestdeutsches Adelsgeschlecht), dessen Stammburg die gleichnamige Burg im heutigen Ortenaukreis war
 Schauenburg (Adelsgeschlecht an der Bergstraße), dessen Stammburg die gleichnamige Burg bei Dossenheim war, Nachfolgelinie der Hessonen

Schweiz:
 Schauenburg (schweizerisches Adelsgeschlecht), dessen Stammburg die gleichnamige Burg bei Frenkendorf war
 Bad Schauenburg, Badeanlage

Schauenburg ist der Name folgender Burgen:

Schauenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Adalbert von Schauenburg († 1073), deutscher Graf
 Adolf I. (Schauenburg und Holstein) (?–1130), Graf von Schauenburg und Holstein
 Adolf II. (Schauenburg und Holstein) (1128–1164), Graf von Schauenburg und Holstein
 Adolf III. (Schauenburg und Holstein) (~1160–1225), Graf von Schauenburg und Holstein
 Adolf IV. (Schauenburg und Holstein) (vor 1205–1261), Graf von Schauenburg und Holstein
 Adolf VI. (Holstein-Schauenburg) (um 1256–1315), Graf von Schauenburg und Holstein-Pinneberg
 Alexis von Schauenburg (1828–1894), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags

 August Moritz Ferdinand Schauenburg (1863–1933), deutscher Verleger
 Balthasar Alexis Henri Antoine von Schauenburg (1748–1831), französischer General elsässischer Herkunft
 Brigitte Freyer-Schauenburg (1938–2020), deutsche Klassische Archäologin
 Carl Hermann Schauenburg (1819–1876), deutscher Mediziner, Burschenschafter und Dichter
 Eduard Schauenburg (1821–1901), deutscher Philologe und Gymnasiallehrer

 Hannibal von Schauenburg (1582–1634), Generalfeldzeugmeister und Generalfeldmarschall im Dreißigjährigen Krieg
 Heinrich III. von Schauenburg († 1508), Bischof von Minden
 Henning Schauenburg (* 1954), deutscher Arzt, Hochschullehrer und Psychotherapie-Forscher
 Johann Schauenburg (1445–1510), Klosterpropst des Klosters Uetersen
 Johann Baptist von Schauenburg (1701–1775), von 1755 bis 1775 Großprior des deutschen Malteserorden
 Konrad Schauenburg (1921–2011), deutscher Klassischer Archäologe
 Ludwig Schauenburg (1839–1909), deutscher Pfarrer und Kirchenhistoriker
 Ludwig von Schauenburg (1042–1123), Graf in Thüringen, siehe Ludwig der Springer
 Moritz Schauenburg (1827–1895), deutscher Verleger und Buchhändler
 Otto Schauenburg (1395–1466), Klosterpropst des Klosters Uetersen und Domherr in Hamburg
 Theodor Schauenburg (1885–1917), deutscher Flugpionier und Alter Adler
 Wolfgang Müller-Schauenburg (* 1940), deutscher Nuklearmediziner und Astronom

Siehe auch:
 Schauburg
 Schauenberg
 Schaumburg